Die Cam Open Comunidad Valenciana 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. April bis 5. Mai 2003 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplätzen  ausgetragen. In derselben Woche wurde mit den BMW Open in München ein Turnier ausgetragen, welches genau wie die Cam Open Comunidad Valenciana zur Kategorie der ATP International Series zählte. Das Turnier wurde im Vorjahr noch auf Mallorca ausgetragen.

Titelverteidiger war der Argentinier Gastón Gaudio, der in diesem Jahr, an Position vier gesetzt, im Viertelfinale ausschied. Stattdessen siegte der Setzlistenerste Juan Carlos Ferrero, der nach dem Titel in Monte Carlo kurz zuvor in Valencia seinen zweiten Saisontitel gewann. Im Finale schlug er den Überraschungsfinalisten Christophe Rochus, der in seinem ersten Einzel-Finale stand.
Im Doppel gewann die Paarung aus Mahesh Bhupathi und Leander Paes im Vorjahr, die nicht erneut am Turnier teilnahmen. Es gewannen die ungesetzten Argentinier Lucas Arnold Ker und Mariano Hood ihren zweiten gemeinsamen Titel nach 1999.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Valencia